Audun Grønvold – ex sciatore alpino e freestyle norvegese
 Hans Aimar Mow Grønvold – funzionario norvegese
 Henrik Grönvold – illustratore danese
 Holger Grønvold – pittore danese
 Marcus Grønvold – pittore norvegese
 Roar Grønvold – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese